ima više značenja.

 Retuzin (flavonol)
 Retuzin (izoflavon)